Пожарный автомобиль порошкового тушения — пожарный автомобиль, оборудованный сосудом для хранения огнетушащего порошка, баллонами с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по тушению пожара.

Пожарные автомобили порошкового тушения предназначен для тушения пожаров на предприятиях химической, нефтяной, газовой и нефтегазоперерабатывающей промышленности, электрических подстанциях и аэропортах.

Основой пожарного автомобиля является установка порошкового тушения, смонтированная на стандартном шасси грузового автомобиля, которая состоит из следующих составных частей: ёмкости для порошка, источника сжатого газа, системы соединяющих трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, лафетных и ручных стволов, контрольных приборов. На российских и советских автомобилях порошкового тушения источником сжатого газа являются, как правило, воздушные баллоны. В качестве рабочего газа для применяются находящиеся под давлением 150—200 ати азот или воздух, обеспечивающие стабильное
рабочее давление при любых колебаниях температуры. Углекислоту применять не рекомендуется, так как при выходе из баллона она может образовать снегообразную массу, создавая пробки. В присутствии щелочных металлов при температуре 700—800° С углекислота разлагается и вступает с ними в реакцию.

Резервуары малой ёмкости устанавливаются на автомобилях вертикально, а резервуары большой ёмкости — горизонтально или на
клонно под углом 6—10°. Резервуары наполняются порошком на 90—95% объёма с учётом расширения порошка.

В зависимости от способа подготовки порошка к транспортированию установки порошкового тушения, используемые на пожарных автомобилях, можно разделить на следующие типы:
 С псевдоожижением порошка и непрерывной подачей сжатого газа в сосуд через пористый элемент (аэроднище). Псевдоожижение порошка происходит при наборе давления в сосуде. В процессе выдачи порошка подача газа в сосуд возобновляется и происходит непрерывно. В качестве аэрирующих устройств используются пористые перегородки. Истечение порошковой аэросмеси из лафетных и ручных стволов происходит под постоянным давлением в сосуде.
 С псевдоожижением порошка и непрерывной подачей сжатого газа в сосуд через форсунки. По режиму введения газа в сосуд аналогичны системам с аэроднищем, отличаются только аэрирующими устройствами, представляющими собой форсунки. Форсуночный способ подачи газа в сосуд получил наиболее широкое распространение при создании пожарных автомобилей порошкового тушения.
 С совместным хранением порошка и сжатого газа в сосуде(установки закачного типа). Порошок и сжатый газ содержатся в одном сосуде под высоким давлением При работе порошковой установки истечение порошка происходит под переменным давлением.

Модели пожарных автомобилей порошкового тушения 

 Автомобиль порошкового тушения АП 500-20
 тип шасси ГАЗ-33027
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 500
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с. 20
 мощность двигателя, л. с. 95
 масса полная, кг 3500
 Автомобиль порошкового тушения АП 1000-40
 тип шасси ЗИЛ-4327
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 1000
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с. 40
 мощность двигателя, л. с. 108,8
 масса полная, кг 7250
 Автомобиль порошкового тушения АП 2000-60
 тип шасси ЗИЛ-4334
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 2000
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с. 60
 мощность двигателя, л. с. 170
 масса полная, кг 10600
 Автомобиль порошкового тушения АП 4000-60
 тип шасси КамАЗ 4310
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 4000
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с. 60
 мощность двигателя, л. с. 220
 масса полная, кг 14500
 Автомобиль порошкового тушения АП 5000-50(53215)
 тип шасси КамАЗ 53215(6х4)
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 5000
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с. 50
 тип пожарного насоса ПН-1200ЛА, ПН-40/УВ
 масса полная, кг 18300
 габаритные размеры, м 8,2х2,5х3,3
 Автомобиль порошкового тушения АП-2(130) мод.148
 тип шасси ЗИЛ-130
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 2000
 Автомобиль порошкового тушения АП-5(53213) мод. 196
 тип шасси КамАЗ 53213
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с. 50
 число мест боевого расчёта 3
 масса вывозимого порошка, кг 5500…6000
 максимальный расход через лафетный ствол, кг/с.
 масса полная, кг 17500
 габаритные размеры, м 8,6x2,5x3,325

См. также

Примечания 

Пожарные автомобили